Anton Pauschenwein (* 24. Jänner 1981 in Eisenstadt) ist ein österreichischer Fußballspieler.

Karriere 

Anton Pauschenwein trat vergleichsweise spät in den Profifußball ein und begann seine Karriere beim SC Wiesen. Im Jahr 2000 wechselte er dann zum SV Mattersburg. Nach dem Aufstieg mit den Mattersburgern 2003 kam er zu seinen ersten Bundesligaeinsätzen. Pauschenweins erster Einsatz in der Bundesliga hatte er am 26. Juli 2003 gegen Sturm Graz. Er wurde für Bernd Kaintz in der 69. Minute eingewechselt. Mattersburg gewann 3:1. Eines seiner größten Erfolge war der Einzug ins österreichische Pokalfinale 2006.

 
Fußballspieler (SV Mattersburg)
Österreicher
Geboren 1981
Mann